Diana Enache e Daniëlle Harmsen erano le detentrici del titolo.

Diana sposandosi ha cambiato il proprio cognome in Buzean.

Buzean e Harmsen hanno battuto in finale Corinna Dentoni e Justine Ozga 6–2, 6–0.

Teste di serie

  Sharon Fichman /  Arina Rodionova (quarti di finale)
  Naomi Broady /  Mihaela Buzărnescu (primo turno)

  Aleksandrina Najdenova /  Teliana Pereira (primo turno)
  Stephanie Vogt /  Kathrin Wörle (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

TEAN International 2012